San Saturnino (gal. San Saturnino, hiszp. San Sadurniño) – gmina w Hiszpanii, w prowincji A Coruña, w Galicji, o powierzchni 98,98 km². W 2011 roku gmina liczyła 3061 mieszkańców.

Przypisy 

Gminy w Galicji